Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Hasty :
 le , une canonnière de 12 canons lancée en 1797 ;
 le , un brick de 12 canons lancé en 1812 ;
 le , une canonnière à hélice de classe Albacore lancée en 1856 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1894 ;
 le , un navire de ravitaillement transféré en 1906 et renommé Hasty en 1913 ;
 le , un destroyer de classe H lancé en 1936 coulé durant la Seconde Guerre mondiale.

Hasty